

События 

 Конфликт между папой Григорием VII и Генрихом IV завершился событием, известным как «хождение в Каноссу». 28 января в Каносском замке состоялась встреча папы римского с императором Священной Римской империи, во время которой произошло примирение сторон.
 Немецкие феодалы избирают королём Рудольфа, герцога Швабии.
 Княжество Беневенто становится папским владением.
 Всеволод I Ярославич становится Великим князем в Киеве.
 Болеслав II Смелый помогает князю Изяславу Ярославичу вернуть Киев.
 Святополк Изяславич и Владимир Всеволодович Мономах совершили поход к Полоцку на князя Всеслава Брячиславича.
 1077—1095 — правление Ладислава (Ласло) I в Венгрии.
 1077—1079 — восстания в Болгарии.
 Начало года — Михаил VII Дука назначил главнокомандующим восточных войск Никифора Вотаниата. Октябрь — восстание Вотаниата, закончившееся отречением императора Михаила VII.
 Турки-сельджуки захватывают Никею.
 1077/8—1086, 1092/3-1307/8 — Румский султанат сельджуков в Малой Азии.
 1077/8—1086 — султан Рума Сулейман I.
 1077, ноябрь — 1081, февраль — годы Дзёряку (Сёряку) в Японии.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1077 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1077 году
 25 апреля — Геза I, король Венгрии.
 14 октября — Андроник Дука, византийский государственный деятель.
 Абу-ль-Фазл Бейхаки, персидский историк.
 Майтрипа, индийский буддийский мастер.
 Шао Юн, китайский философ.

См. также